

Адамстаун — місто, штат Пенсільванія
 Адамстаун — переписна місцевість, штат Меріленд

Див. також 
 Адамстаун (Піткерн)